Проект Генуя II —   программный проект, созданный совместно с Управлением по информационной осведомленности и Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DAPRA) и стал преемником первой программы Генуя. Первоначально являвшийся частью более широкого проекта DARPA Полной информационной осведомленности, он впоследствии был переименован в Topsail и передан в Отдел перспективных исследований и разработок для дальнейшего развития.

Обзор программы 
Проект Генуя II был запланирован на пять лет. Он стал продолжением исследований, начатым в первом проекте Генуя. В то время как первый Проект Генуя в основном сосредоточивался на анализе разведывательных данных, Проект Генуя II был нацелен на обеспечение средств, с помощью которых компьютеры, агенты программного обеспечения, политики и оперативные сотрудники могли бы взаимодействовать. Одиннадцать различных подрядчиков были вовлечены в его разработку.

Цели программы 
Официальные цели Проекта Генуя II заключались в разработке и развертывании следующего:

 Когнитивные средства, которые позволяют людям и машинам «думать вместе» в реальном времени о сложных проблемах.
 Средства преодоления предубеждений и ограничений когнитивной системы человека.
 «Когнитивные усилители», которые помогают командам людей быстро и полностью понимать сложные и неопределенные ситуации.
 Средства быстрого и беспрепятственного прохождения и дополнения существующих закостенелых иерархических организационных структур, путем создания динамических, адаптируемых одноранговых сетей сотрудничества.

История 
В 2002 году Джон Пойндекстер выбрал Тома Армора, ветерана первого проекта в Генуя, директором новой программы «Генуя II», которая является компонентом достижения целей программы Полной информационной осведомленности (ПИО). Проект был введен в эксплуатацию и обошелся в 54 миллиона долларов.

В конце 2003 года ПИО была официально закрыта Конгрессом из-за неблагоприятных взглядов общественности. Большая часть его исследований была спасена, а его компоненты были переданы другим государственным органам для развития. Проект Генуя II был переименован в Topsail и передан Отделу передовых исследований и разработок Агентства национальной безопасности для дальнейшей работы. В октябре 2005 года Международная корпорация Science Applications подписала контракт на 3,7 млн. Долл. по проведению работ над Topsail.

Инструменты проекта были задействованы во время войны в Афганистане и в других усилиях в рамках Войны с террором.

В начале 2006 года представитель Исследовательской лаборатории ВВС заявил, что Topsail «находится в процессе отмены из-за отсутствия средств». На вопрос о Topsail на заседании сенатского комитета по разведке в феврале того же года директор Национальной разведки Джон Негропонте и директор ФБР Роберт Мюллер ответили, что не знают о статусе программы. Заместитель Негропонте, бывший директор АНБ Майкл В. Хейден, сказал: «Я бы хотел ответить на закрытом заседании».

См. также 
 Проект Генуя
 XKeyscore
 PRISM

Примечания 

Агентство национальной безопасности
Разведка
Массовая слежка
Кибершпионаж
Конфиденциальность в США